McEwan ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea McEwan (* 1978), australische Schauspielerin und Musikerin
 Angela McEwan (1934–2015), US-amerikanische Schauspielerin
 Geraldine McEwan (1932–2015), britische Schauspielerin
 Gregor McEwan (* 1982), deutscher Singer-Songwriter
 Hamish McEwan, kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Ian McEwan (* 1948), britischer Schriftsteller
 James McEwan (1952–2014), US-amerikanischer Kanute
 Kirsteen McEwan (* 1975), schottische Badmintonspielerin
 Stan McEwan (* 1957), schottischer Fußballspieler
 Steve McEwan, britischer Komponist und Musiker
 Thomas Robert McEwan Hutchinson (1914–1983), britischer Schauspieler
 Thomas McEwan (1854–1926), US-amerikanischer Politiker
 Tom McEwan (* 1940), dänisch-britischer Musiker und Schauspieler 

Siehe auch:
 Euan
 MacEwan
 MacEwen
 McEwen